Benny Bartlett (16 de agosto de 1924 – 26 de dezembro de 1999) foi um ator-mirim norte-americano, músico e mais tarde, um membro da série de longa-metragem The Bowery Boys.

Filmografia selecionada
Just Around The Corner (1938)
Gas House Kids Go West (1947)
Gas House Kids in Hollywood (1947)

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Cinema mudo
Atores infantis dos Estados Unidos
Músicos dos Estados Unidos